Eddie Polo – amerykański aktor  kina niemego
 Eddie Polo – pseudonim Janusza Kulasa, uczestnika Poznańskiego Czerwca